The Bridge puede referirse a:

The Bridge, álbum musical de Billy Joel;
The Bridge, álbum musical de Ace of Base; 
The Bridge, documental estadounidense;
The Bridge, serie de televisión estadounidense;
The Bridge, serie de televisión sueco-danesa; 
The Bridge on the River Kwai, película británico-estadounidense de 1957;
The Bridge of San Luis Rey, película franco-española-británica de 2004; o
The Bride Screamed Murder, álbum musical de Melvins.